

Mitologia
Clizio – personaggio della mitologia greca, uno dei Giganti
Clizio – personaggio della mitologia greca, figlio di Eurito
Clizio – personaggio della mitologia greca, figlio di Laomedonte e Strimo e padre di Caletore
Clizio – personaggio dell'Eneide, guerriero troiano che accompagna Enea in Italia
Clizio – personaggio dell'Eneide, compagno di Cidone
Clizio – personaggio della mitologia greca, figlio di Alcmeone e di Arsinoe
 Clizio – personaggio della mitologia greca, guerriero acheo che non riuscì a vendicare il figlio Dolope ucciso da Ettore

Onomastica
Clizio – forma maschile del nome proprio di persona Clizia

Pagine correlate
Clizia